Ирдом может означать:

 Ирдом - река приток Вохмы
 Ирдом - деревня в Октябрьском районе Костромской области